Kia, ókori egyiptomi királyné
 Kia Motors, autógyártó vállalat
 Kia, Magyarországon anyakönyvezhető női név